Temburongia kan syfta på:

 Temburongia (djur) – ett släkte av kvalster
 Temburongia (växter) – ett släkte av växter